breme, teret kojeg je teško nositi
Breme (Baranjska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj